Eket - cidade do estado Akwa Ibom na Nigéria. 
 Eket - grupo étnico da Nigéria
 Eket - língua falada pelo grupo étnico Eket.
 Eket - localidade da Suécia
Desambiguação
Desambiguações de topônimos